O Campeonato Carioca de Basquete de 1967 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1967
Esporte no Brasil em 1967
1967 no basquetebol